

Astronomia 
 4423 Golden – asteroide della fascia principale
 Golden – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Canada
 Golden – paese della Columbia Britannica
 Irlanda
 Golden – villaggio della contea di Tipperary
 Stati Uniti d'America
 Golden – capoluogo della Contea di Jefferson, Colorado
 Golden – villaggio della Contea di Adams, Illinois
 Golden – township della Contea di Oceana, Michigan
 Golden – città della Contea di Tishomingo, Mississippi
 Golden – CDP della Contea di Santa Fe, nel Nuovo Messico

Musica 
 Golden – album dei Pitura Freska del 2001
 Golden – album dei Failure del 2004
 Golden – album dei Lady Antebellum del 2013
 Golden – singolo di Travie McCoy del 2015
 Golden – singolo dei Brandon Beal del 2016
 Golden – album di Romeo Santos del 2017
 Golden – album di Kylie Minogue del 2018
 Golden – singolo di Kylie Minogue del 2018
 Golden – brano di Harry Styles del 2020

Persone
 Annie Golden – attrice e cantante statunitense
 Arthur Golden – scrittore statunitense
 Christie Golden – scrittrice statunitense
 Dolly Golden – attrice pornografica francese
 Jared Golden – politico e militare statunitense
 Joseph A. Golden – regista e sceneggiatore statunitense
 Markus Golden – giocatore di football americano statunitense
 Michael Golden – fumettista statunitense
 Norman D. Golden II – attore e rapper statunitense
 Trae Golden – cestista statunitense

Altro 
 Golden Delicious – varietà di mela
 Golden Retriever – cane da riporto